Rosyjska Nagroda Bookera () – rosyjska nagroda literacka wzorowana na nagrodzie Bookera i po raz pierwszy przyznana w 1992 roku. Obecnie jedna z najważniejszych rosyjskich nagród literackich, przyznawana jest za najlepszą powieść napisaną w języku rosyjskim. Jest pierwszą nierządową nagrodą literacką od czasów rewolucji październikowej

Laureat otrzymuje nagrodę w wysokości 600 tysięcy rubli.
Dotychczas nagrodę sponsorowali m.in. Smirnoff (1997–2002), Open Russia NGO (2002–2005), BP (2005–2010). Obecnym sponsorem jest RTEC (Russian Telecom Equipment Company).

Laureaci

Przypisy 

Nagrody literackie
Literatura rosyjska